Лимари (провинция)
 Лимари (река)
 Лимари — имя, например Лимари Надаль